

Miejscowości w USA 
 Cynthiana – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Posey
 Cynthiana – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Harrison
 Cynthiana – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Pike

Zobacz też 
 Bitwa pod Cynthianą – bitwa podczas wojny secesyjnej (11 i 12 czerwca 1864) na terenie hrabstwa Harrison w stanie Kentucky